DeBlois ist der Familienname folgender Personen:
 Dean DeBlois (* 1970), kanadischer Regisseur und Drehbuchautor
 Lucien DeBlois (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Tony DeBlois (* 1974), US-amerikanischer Musiker

Deblois ist der Name von 
 Deblois (Maine), eine Stadt im Washington County (Maine) 

Siehe auch:
 De Blois